Имир може да се отнася за:

 Имир — леден великан в скандинавската митология, първото живо същество, основна фигура в скандинавския мит за сътворението на света.
 Имир — спътник на планетата Сатурн
 ИМИР — абревиатурата на Международния център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия